Le Siège est une mini-série québécoise.
 Alexandre Le Siège (1975- ) est un joueur d'échecs canadien.